Финал Кубка Шотландии по футболу 1956 года — финальный поединок розыгрыша Кубка Шотландии сезона 1955/56, в котором встречались клубы «Харт оф Мидлотиан» и «Селтик». Матч состоялся 21 апреля 1956 года на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго. Победу в этом матче праздновали футболисты «Хартс» — на «дубль» Иана Кроуфорда и ещё одному голу в исполнении Альфи Конна «кельты» смогли ответить лишь одним точным результативным ударом Майка Хафни.

Путь к финалу

«Харт оф Мидлотиан»

«Селтик»

Отчёт о матче 

Расшифровка позиций:
GK — вратарь; RB — правый защитник; СВ — центральный защитник; LB — левый защитник; SW — свипер (свободный защитник); RM — правый полузащитник; CM — центральный полузащитник; LM — левый полузащитник; AM — атакующий полузащитник; SS — оттянутый нападающий; CF — центральный нападающий; DF — защитник; MF — полузащитник; FW — нападающий.

Примечания

Ссылки 
 Отчёт о матче на London Hearts

1956
Матчи ФК «Селтик»
Матчи ФК «Харт оф Мидлотиан»
Футбол в Европе в 1956 году
События 21 апреля
Апрель 1956 года
Спортивные соревнования в Глазго
Спорт в Шотландии в 1956 году